233 км, 233-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 233 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 071133
 233 км — остановочный пункт на линии Москва — Сонково в Кесовогорском районе Тверской области. Код 050847
 233 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 272617
 233 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 459332.